Unter Arrondieren versteht man 

 die Verkürzung von Grundstücksgrenzen, siehe Arrondierung
 das Abrunden von Kanten an Werkstücken

Siehe auch: